Halls of Montezuma (film), een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1951
 Halls of Montezuma: A Battle History of the United States Marine Corps, een computerspel uit 1987